Friedrich Went (F.A.F.C. Went, 1863-1935), Nederlands botanicus
 Frits Warmolt Went (1903-1990), Nederlands/Amerikaans bioloog, zoon van F.A.F.C. Went